Кожуф (футбольний клуб)
 Кожуф (гора)